Nicholas ist ein Familienname und männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist eine Form des Namens Nikolaus und ist im englischsprachigen Raum verbreitet.

Namensträger

Familienname 
 Adrian Nicholas (1962–2005), britischer Fallschirmspringer
 Albert Nicholas (1900–1973), US-amerikanischer Jazz-Klarinettist
 Anthony E. Nicholas, Filmproduzent
 Big Nick Nicholas (1922–1997), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Charlie Nicholas (* 1961), schottischer Fußballspieler

 Drew Nicholas (* 1981), US-amerikanischer Basketballspieler
 Fayard Nicholas (1914–2006), US-amerikanischer Tänzer, Sänger und Schauspieler
 Graydon Nicholas (* 1946), kanadischer Richter, Vizegouverneur von New Brunswick
 Harold Nicholas (1921–2000), US-amerikanischer Stepptänzer
 Hilda Rix Nicholas (1884–1961), australische Malerin
 Jemima Nicholas (1755–1832), englische Widerstandskämpferin
 Jeremy Nicholas (* 1947), englischer Schauspieler, Autor und Musiker
 Joanne Nicholas (* 1977), britische Badmintonspielerin

 Lawrence Nicholas (* 2001), nigerianischer Fußballspieler
 Melford Nicholas (* im 20. Jh.), Politiker aus Antigua und Barbuda
 Nick St. Nicholas (* 1943), deutscher Musiker

 Robert C. Nicholas (1793–1857), US-amerikanischer Politiker
 Roger Nicholas (* 1958), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Ryan Nicholas (* 1979), neuseeländisch-japanischer Rugby-Union-Spieler
 Samuel Nicholas (1744–1790), erster Offizier der US-amerikanischen Marineinfanterie

 William H. Nicholas (1892–1984), US-amerikanischer Politiker
 Wilson Cary Nicholas (1761–1820), US-amerikanischer Politiker
 Wooden Joe Nicholas (1883–1957), US-amerikanischer Jazzmusiker

Vorname

A 
 Nicholas A’Hern (* 1969), australischer Geher
 Nicholas Alexander (* 1988), US-amerikanischer Skispringer
 Nicholas Angelich (1970–2022), US-amerikanischer Pianist
 Nicholas Angell (* 1979), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Nicholas Anziutti (* 1992), italienischer Grasskiläufer

B 
 Nicholas Bacon (1510–1579), englischer Anwalt, Richter und Lordsiegelbewahrer von England
 Nicholas Ball († 1609), irischer Politiker, Bürgermeister von Dublin
 Nicholas Banda (* 1950), sambischer Politiker
 Nicholas Barbon (1640–1698), englischer Ökonom
 Nicholas Berg (1978–2004), US-amerikanischer Geschäftsmann, wurde im Irak enthauptet
 Nicholas Bett (1990–2018), kenianischer Leichtathlet
 Nicholas Bodeux (* 1967), deutscher Schauspieler
 Nicholas F. Brady (* 1930), US-amerikanischer Politiker
 Nicholas William Brady (1791–1843), irischer Politiker
 Nicholas Brathwaite (1925–2016), grenadischer Politiker
 Nicholas Brendon (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler
 Nicholas Brimble (* 1944), britischer Schauspieler, siehe Nick Brimble
 Nicholas Edward Brown (1849–1934), englischer Botaniker und Taxonom
 Nicholas Bullen (* 1968), englischer Musiker und Klangkünstler
 Nicholas Bussmann (* 1970), deutscher Popmusiker und Komponist
 Nicholas Murray Butler (1862–1947), US-amerikanischer Philosoph und Publizist

C 
 Nicholas Chan (* 1986), malaysischer Schachspieler
 Nicholas Kipkorir Chelimo (* 1983), kenianischer Marathonläufer
 Nicholas Cheong Jin-suk (1931–2021), südkoreanischer Geistlicher, Erzbischof von Seoul
 Nicholas Chia (* 1938), chinesischer Geistlicher, Erzbischof von Singapur
 Nicholas Christofilos (1916–1972), griechisch-US-amerikanischer Physiker
 Nicholas Civella (1912–1983), US-amerikanischer Mobster
 Nicholas Clay (1946–2000), englischer Schauspieler
 Nicholas Colasanto (1924–1985), US-amerikanischer Schauspieler
 Nicholas J. Conard (* 1961), US-amerikanischer Prähistoriker
 Nicholas Cooke (1717–1782), US-amerikanischer Politiker
 Nicholas Cords (* 1974), US-amerikanischer Bratschist
 Nicholas Corea (1943–1999), US-amerikanischer Drehbuchautor, Produzent, Regisseur und Schriftsteller
 Nicholas Courtney (1929–2011), britischer Schauspieler
 Nicholas Cugnot (1725–1804), französischer Konstrukteur
 Nicholas Culpeper (1616–1654), englischer Botaniker, Arzt und Astrologe

D 
 Nicholas D’Agosto (* 1980), US-amerikanischer Schauspieler
 Nicholas D’Antonio Salza (1916–2009), US-amerikanischer Geistlicher, Prälat von Inmaculada Concepción de la B.V.M. en Olancho
 Nicholas Peter Dallis (1911–1991), US-amerikanischer Psychiater und Comicautor
 Nicholas Davis junior (1825–1875), US-amerikanischer Politiker
 Nicholas DiChario (* 1960), US-amerikanischer Schriftsteller, siehe Nick DiChario
 Nicholas Dunlop, irisch-neuseeländischer politischer Aktivist

E 
 Nicholas Embiricos (1910–1941), griechischer Reeder, Lebemann und Automobilrennfahrer
 Nicholas Evans (1950–2022), englischer Journalist und Schriftsteller
 Nicholas Evans (* 1956), australischer Sprachwissenschaftler und Hochschullehrer

F 
 Nicholas Fairall (* 1989), US-amerikanischer Skispringer
 Nicholas Fish (1758–1833), amerikanischer Rechtsanwalt, Offizier und Politiker

G 
 Nicholas Gage (* 1939), griechisch-amerikanischer Journalist und Schriftsteller
 Nicholas Gargano (1934–2016), britischer Boxer
 Nicholas Georgescu-Roegen (1906–1994), rumänischer Wirtschaftswissenschaftler
 Nicholas Georgiadis (1923–2001), griechisch-britischer Maler und Kostüm- und Bühnenbildner
 Nicholas Goldschmidt (1908–2004), tschechisch-kanadischer Dirigent, Musikpädagoge, Sänger und Pianist
 Nicholas Gonzalez (* 1976), US-amerikanischer Schauspieler
 Nicholas Goodrick-Clarke (1953–2012), britischer Historiker
 Nicholas Green (* 1967), australischer Ruderer
 Nicholas Grenon (1380–1456), franko-flämischer Komponist, Sänger, Kleriker und Musikpädagoge
 Nicholas Grimshaw (* 1939), britischer Architekt

H 
 Nicholas Han Jide, chinesischer Geistlicher, Bischof von Pingliang
 Nicholas Hawksmoor (1661–1736), englischer Architekt
 Nicholas Heath (1501–1578), englischer Geistlicher, Erzbischof von York
 Nicholas Henderson (1919–2009), britischer Diplomat und Autor
 Nicholas Herkimer (1728–1777), britischer Milizgeneral im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg
 Nicholas Hilliard (1547–1619), englischer Maler und Siegelschneider
 Nicholas von Hoffman (1929–2018), US-amerikanischer Journalist und Buchautor
 Nicholas Hooper (* 1952), britischer Filmkomponist
 Nicholas Hoult (* 1989), britischer Schauspieler
 Nicholas Humphrey (* 1943), britischer Psychologe
 Nicholas Hytner (* 1956), englischer Regisseur

J 
 Nicholas Johannsen (1844–1928), deutsch-amerikanischer Geschäftsmann und Autor

K 
 Nicholas Kaiser (* 1954), britischer Astronom
 Nicholas Kaldor (1908–1986), ungarischer Ökonom
 Nicholas Manza Kamakya (* 1985), kenianischer Langstreckenläufer
 Nicholas Katz (* 1943), US-amerikanischer Mathematiker
 Nicholas Katzenbach (1922–2012), US-amerikanischer Politiker
 Nicholas Kaufmann (1892–1970), deutscher Arzt und Filmregisseur
 Nicholas Kemboi (* 1983), katarischer Langstreckenläufer kenianischer Herkunft
 Nicholas Kemmer (1911–1998), britischer Physiker
 Nicholas Keough (* 1989), US-amerikanischer Cyclocrossfahrer
 Nicholas David Kershaw (* 1958), britischer Popmusiker, siehe Nik Kershaw
 Nicholas Kidd (* 1981), australischer Badmintonspieler englischer Herkunft
 Nicholas Kipruto Koech (* 1982), kenianischer Langstreckenläufer
 Nicholas D. Kristof (* 1959), US-amerikanischer Journalist, Autor und Kolumnist
 Nicholas Krushenick (1929–1999), US-amerikanischer Maler und Grafiker

L 
 Nicholas Lanier (1588–1666), englischer Komponist, Sänger, Lautenist und Maler
 Nicholas Lash (1934–2020), englischer Theologe
 Nicholas Lea (* 1962), kanadischer Schauspieler
 Nicholas Lens (* 1957), belgischer Autor und Komponist
 Nicholas Vachel Lindsay (1879–1931), US-amerikanischer Schriftsteller
 Nicholas Liverpool (1934–2015), dominikanischer Politiker
 Nicholas Longworth (1783–1863), US-amerikanischer Pionier des Weinbaus in Nordamerika
 Nicholas Longworth (1869–1931), US-amerikanischer Politiker der Republikanischen Partei
 Nicholas of Lynne (um 1330 – nach 1386), englischer Karmeliter und Astronom

M 
 Nicholas Maw (1935–2009), britischer Komponist
 Nicholas Metropolis (1915–1999), amerikanischer Physiker und Informatiker
 Nicholas Meyer (* 1945), US-amerikanischer Schriftsteller, Drehbuchautor und Regisseur
 Nicholas Theodore Miniati (1860–1909), britisch-griechischer Schachspieler
 Nicholas Morello (1890–1916), italo-amerikanischer Mafioso
 Nicholas Mosley, 3. Baron Ravensdale (1923–2017), britischer Peer, Schriftsteller und Politiker
 Nicholas Mukomberanwa (1940–2002), simbabwischer Bildhauer
 Nicholas Murray (* 1985), jamaikanischer Reggae-Sänger

N 
 Nicholas Negroponte (* 1943), US-amerikanischer Informatiker

O 
 Nicholas Ofczarek (* 1971), österreichischer Schauspieler
 Nicholas Dikeriehi Orogodo Okoh (* 1952), nigerianischer Theologe und Primas der Church of Nigeria
 Nicholas R. Oleson (1966–1997), US-amerikanischer Schauspieler

P 
 Nicholas Patrick (* 1964), US-amerikanischer Astronaut
 Nicholas Payton (* 1973), US-amerikanischer Jazz-Trompeter
 Nicholas Penny (* 1949), englischer Kunsthistoriker
 Nicholas Phillips, Baron Phillips of Worth Matravers (* 1938), britischer Jurist und Richter
 Nicholas Pileggi (* 1933), US-amerikanischer Journalist und Schriftsteller
 Nicholas Pocock (1740–1821), britischer Maler

R 
 Nicholas Ray (1911–1979), US-amerikanischer Filmregisseur
 Nicholas Reade (* 1946), britischer Geistlicher, Bischof von Blackburn
 Nicholas Reeves (* 1956), englischer Ägyptologe
 Nicholas Rescher (* 1928), US-amerikanischer Philosoph
 Nicholas Ridley (≈1500–1555), englischer Geistlicher, Bischof von Rochester
 Nicholas Ridley (1929–1993), britischer Politiker
 Nicholas-Louis Robert (1761–1828), französischer Erfinder
 Nicholas Roerich (1874–1947), russischer Maler und Schriftsteller
 Nicholas Rogers (* 1969), australischer Schauspieler und Fotomodell
 Nicholas Rowe (1673–1718), englischer Beamter, Dichter und Dramatiker
 Nicholas Rowe (* 1966), britischer Schauspieler

S 
 Nicholas Sagan (* 1970), US-amerikanischer Drehbuchautor und Autor, siehe Nick Sagan
 Nicholas Sanders (1530–1581), englischer Theologe und Polemiker
 Nicholas Sanderson (* 1984), australischer Radrennfahrer
 Nicholas Saunderson (1682–1739), englischer Mathematiker
 Nicholas Schenck (1881–1969), US-amerikanischer Filmschaffender
 Nicholas Schmassmann (* 1960), Schweizer Motorradrennfahrer, siehe Niggi Schmassmann
 Nicholas Shackleton (1937–2006), britischer Geologe
 Nicholas Shakespeare (* 1957), britischer Journalist und Autor
 Nicholas Shaxton (1485–1556), englischer Theologe und Bischof von Salisbury
 Nicholas Shepherd-Barron (* 1981), britischer Mathematiker
 Nicholas Shi Jin Xian (1921–2009), chinesischer Ordensgeistlicher, Bischof von Shangqiu
 Nicholas Sims-Williams, britischer Iranist, Orientalist und Hochschullehrer
 Nicholas J. Sinnott (1870–1929), US-amerikanischer Politiker
 Nicholas Skeres (1563 – nach 1601), englischer Spion
 Nicholas Sparks (* 1965), US-amerikanischer Schriftsteller
 Nicholas Sprenger (* 1985), australischer Schwimmer
 Nicholas Stern (* 1946), britischer Ökonom
 Nicholas Stone (1583–1647), englischer Bildhauer und Architekt
 Nicholas Strange (* 1947), britischer Ökonom und Autor

T 
 Nicholas Throckmorton (1516–1571), englischer Agent, Diplomat und Politiker
 Nicholas Tongue (* 1973), neuseeländischer Schwimmer
 Nicholas Trist (1800–1874), US-amerikanischer Diplomat
 Nicholas Tse (* 1980), chinesisch-kanadischer Schauspieler und Sänger

U 
 Nicholas Udall (1505–1556), englischer Erzieher und Dramatiker

V 
 Nicholas Van Dyke junior (1770–1826), US-amerikanischer Anwalt und Politiker
 Nicholas Van Dyke senior (1738–1789), US-amerikanischer Anwalt und Politiker
 Nicholas Vansittart, 1. Baron Bexley (1766–1851), britischer Politiker und Staatsmann
 Nicholas Aylward Vigors (1785–1840), irischer Zoologe, Ornithologe und Politiker

W 
 Nicholas Walker (* 1988), australischer Radrennfahrer
 Nicholas Ware (1769–1824), US-amerikanischer Politiker
 Nicholas White (* 1974), südafrikanischer Radrennfahrer
 Nicholas Wilkinson (* 1988), norwegisch-britischer Politiker
 Nicholas Winton (1909–2015), britischer Staatsbürger, Retter von Kindern vor dem Holocaust
 Nicholas Wiseman (1802–1865), englischer Theologe und Geistlicher, Erzbischof von Westminster
 Nicholas Worth (1937–2007), US-amerikanischer Schauspieler
 Nicholas Thomas Wright (* 1948), britischer Theologe und Geistlicher, Bischof von Durham
 Nicholas Wyman (* 1950), US-amerikanischer Musicaldarsteller und Schauspieler

Zwischenname 
 Henry Nicholas Bolander (1831–1897), deutsch-amerikanischer Botaniker
 Theodore Nicholas Gill (1837–1914), US-amerikanischer Ichthyologe
 Henry Nicholas Gunther (1895–1918), US-amerikanischer Soldat
 Paul Nicholas Lekuraa (* 1972), kenianischer Marathonläufer
 Martin Nicholas Lohmuller (1919–2017), US-amerikanischer Theologe, Weihbischof in Philadelphia
 Henry Nicholas Ridley (1855–1956), englischer Botaniker
 Ogden Nicholas Rood (1831–1902), US-amerikanischer Physiker
 François Nicholas Riss (1804–1886), russischer Maler französischer Abstammung
 William Nicholas Selig (1864–1948), US-amerikanischer Filmproduzent
 Arthur Nicholas Tafoya (1933–2018), US-amerikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Pueblo
 Nassim Nicholas Taleb (* 1960), US-amerikanischer Philosoph

Künstlername 
 Pax Nicholas (* 1954), ghanaischer Sänger und Percussionist

Siehe auch 
 Nicholas Range, Gebirgszug im Enderbyland, Antarktika
 Nicholas-Reaktion, chemische Reaktion zur Umsetzung stabilisierter Propargylkationen mit Nukleophilen
 Mount Nicholas, Berg auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis

Männlicher Vorname
Familienname
Englischer Personenname